Хо́скинг () — английская фамилия. Известные носители:

 Хоскинг, Джеффри (род. 1942) — британский историк, специалист по русской истории.
 Хоскинг, Софи (род. 1986) — британская гребчиха.